Еврі́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, адміністративний центр департаменту Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Історія 

1 січня 2019 року Еврі і Куркуронн було об'єднано в новий муніципалітет Еврі-Куркуронн.

Географія 

Муніципалітет був розташований на відстані близько 27 км на південь від Парижа.

Клімат

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 19305 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 54157,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Адміністративний поділ 
В адміністративному поділі місто поділяється на 2 кантони:
 Еврі Південний — включає також ще 2 муніципалітети
 Еврі Північний — включає також ще 1 муніципалітет

Посилання 

 Офіційний сайт.
 Еврі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Еврі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Міста Франції
Колишні муніципалітети департаменту Ессонн
Ессонн